Jean-François Ricard (1924-2006), connu sous le pseudonyme Jean-François Revel, philosophe, écrivain et journaliste français, père de Matthieu Ricard
Jean-François Ricard, juge français spécialisé dans la lutte anti-terrorisme